Натуральне число 1987
 1987 рік до нашої ери
 1987 рік нашої ери